VPP může znamenat: 
 veřejně prospěšné práce
 vedlejší pracovní poměr
 všeobecné pojistné podmínky
 Volunteer Political Party, krátkodobě existující politická strana v Severním Irsku
 Vietnam Populist Party, ilegální vietnamská politická strana
 Vermont Progressive Party (Vermontská pokroková strana), politická strana v USA
 Virtual Party Protocol, SMC protokol
 virtual power plant, virtuální elektrárna, systém integrující více zdrojů energie
 Volba pro Prahu, česká politická strana, nyní nesoucí název Patrioti České republiky

Vpp 
 Voltage peak-to-peak (Vpp), programovací napájecí napětí v elektronice